Das Wort Ladevorgang hat mehrere Bedeutungen:

* Laden einer Schusswaffe
 Aufladen von Speichern für elektrische Energie; siehe Akkumulator#Funktionsweise
 Aufladen von Kondensatoren; siehe RC-Glied#Ladevorgang
 Laden von Computerprogrammen in den Arbeitsspeicher; siehe Lader (Programmierung)
 Verladen von Gütern; siehe Verladung